Glen Haven ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Glen Haven (Colorado)
 Glen Haven (Georgia)
 Glen Haven (Michigan)
 Glen Haven (New York)
 Glen Haven (New York)
 Glen Haven (Wisconsin)
 Glen Haven (Town), Wisconsin

in Kanada:
 Glen Haven (Ontario)